Эйрик Асанте Гайи (; ) — норвежский футболист, защитник шведского «Браге».

Клубная карьера 
Футболом начал заниматься в клубе «Эйдангер». В 2016 году дебютировал в его основном составе во взрослом футболе, проведя 13 матчей в четвертом и пятом дивизионах Норвегии. В 2018 году перешёл в молодёжную команду «Одда». С 2018 года стал выступать за вторую и третью команды клуба в низших дивизионах. В мае 2020 года подписал с клубом первый профессиональный контракт, рассчитанный на полтора года. В декабре того же года в матче предпоследнего тура с «Молде» дебютировал в чемпионате Норвегии, выйдя на замену на 81-й минуте.

31 января 2022 года перешёл в шведский «Браге», заключив соглашение на три года. Первую игру за новый клуб провёл 27 февраля в групповом этапе кубка Швеции против «Хальмстада». 4 апреля в игре с «Эребру» дебютировал в Суперэттане, выйдя на замену в концовке встречи.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fotbolltransfers.com

Футболисты Норвегии
Игроки ФК «Одд»
Игроки ФК «Браге»